Bienwald steht für:

 Bienwald, ein Waldgebiet in der Rheinebene im Südosten des Landes Rheinland-Pfalz

Bienwald ist der Familienname folgender Personen:

 Susanne Bienwald, deutsche Schriftstellerin, Lektorin und Literaturwissenschaftlerin
 Werner Bienwald (1936–2021), deutscher Hochschullehrer, Jurist und juristischer Fachbuchautor